Sołtysie Skały – wierzchołek w Górach Kaczawskich
 Sołtysie Skały – skały w Małych Pieninach